Gogolin (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Krapkowicki
 Gogolin (stad), een stad in bovenstaande gemeente